Il singolare del torneo di tennis Aptos Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jeff Austin che ha battuto in finale Onny Parun 7-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aptos Open 1973